Gutten ist der deutsche Name von Orten, die heute im Gebiet der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren liegen:
 Gutten, Kirchspiel Eckersberg (Gutten E), 1938 bis 1945 Seegutten, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowe Guty, Ort im Powiat Piski
 Gutten, Kirchspiel Johannisburg (Gutten J), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Stare Guty (Pisz), Ort im Powiat Piski
 Gutten, Kirchspiel Rosinsko (Gutten R), 1938 bis 1945 Reitzenstein, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Guty Rożyńskie, Ort im Powiat Ełcki
 Gutten, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Guty (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki
 Gutten, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Guty (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki